Feeder může být:

 Feeder (skupina) – velšská hudební skupina
 Feeder (rybaření) – rybolovná technika
 Feeder Airlines – letecká společnost

Externí odkazy